Сальданья () — испанская фамилия и топоним.

 Сальданья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Сальданья-де-Бургос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Пинтос Сальданья, Хосе Луис (род. 1964) — уругвайский футболист, защитник.

См. также 
 Салдана
 Салданья